Nebojan je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Petrinja, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 265 stanovnika te 115 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji